Wally ist ein weiblicher und männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Herkunft und Bedeutung des Namens 

Der Name Wally stammt aus dem Althochdeutschen und ist die Kurzform von Walburga oder auch Waltraud. Abgeleitet vom Jungennamen Walter bedeutet er „walten, herrschen, der Herrscher“. Bekanntheit erlangte der Name im 12. Jahrhundert durch den Lyriker Walther von der Vogelweide. Im englischsprachigen Raum wird Wally eher als Jungenname gebraucht.

Namensträger 

Vorname

 Wally Badarou (* 1955), französischer Musiker
 Wally Cox (1924–1973), amerikanischer Schauspieler und Schriftsteller
 Wally Deane (1936–1986), US-amerikanischer Musiker
 Wally Feiden (* 1940), deutsche Politikerin (SPD), Bürgermeisterin von Bad Honnef
 Wally Hase (* 1969), deutsche Flötistin
 Wally Hayward (1908–2006), südafrikanischer Langstreckenläufer
 Wally Herbert (1934–2007), britischer Polarforscher
 Wally Ingram, amerikanischer Schlagzeuger und Perkussionist
 Wally Kane (1933/34–2021), US-amerikanischer Musiker
 Wally Pfister, amerikanischer Kameramann
 Wally Richardson (* 1930), US-amerikanischer Gitarrist
 Wally Wood (1927–1981), amerikanischer Comiczeichner

Familienname

 Barbara Wally (* 1947), österreichische Kunsthistorikerin
 Eddy Wally (1932–2016), belgischer Sänger
 Ernst Wally (* 1976), österreichischer Organist und Komponist
 Leopold Wally (1918–1978), österreichischer Politiker (SPÖ)

Siehe auch 

 Wally (Schiele), Ölgemälde der Walburga Neuzil (Wally) von Egon Schiele
 La Wally, Oper von Alfredo Catalani 
 Wally Yachts, Werft mit Sitz in Monte Carlo, Monaco
 Walli
 Geierwally

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Männlicher Vorname
Familienname